Sonnleitstein heißen folgende geographische Objekte:

 Sonnleitstein (Totes Gebirge) (2177 m), Gipfel im Toten Gebirge, Steiermark, unweit der oberösterreichischen Grenze 
 Großer Sonnleitstein (1639 m, Kleiner Sonnleitstein, ca. 1400 m), Bergzug an der Grenze Niederösterreich zur Steiermark (Gipfel in Niederösterreich)